Горња Топоница може бити:

 Горња Топоница (Ниш), насељено место у општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија
 Горња Топоница (Прокупље), насељено место у општини Прокупље, Република Србија

Види још 
 Топоница
 Доња Топоница